Automi è un brano del 2013 del rapper italiano Francesco Paura, estratto dall'album in studio Slowfood.

Video musicale 
Il video è stato pubblicato il 4 maggio. In esso si può vedere lo stesso Francesco Paura fare un concerto di fronte ad un falò.

Note

Collegamenti esterni